Catenulida är en ordning av plattmaskar. Catenulida ingår i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Catenulida 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Catenulida